Franziska Roth ist der Name folgender Personen:
* Franziska Roth (Politikerin, Januar 1964), Schweizer Politikerin (SP), Basler Grossrätin
 Franziska Roth (Politikerin, Mai 1964), Schweizer Politikerin (SVP, parteilos), Aargauer Regierungsrätin
 Franziska Roth (Politikerin, 1966), Schweizer Politikerin (SP), Solothurner Nationalrätin